Национальный конгресс Аргентины или, буквально, Конгресс Аргентинской нации () — законодательный орган (парламент) Аргентины.

Обзор 
Выборы в конгресс происходят за Методом д’Ондта прямым голосованием. Парламент обновляется частями (половина Палаты депутатов и треть Сената) каждые два года. Количество избраний на должность депутата или сенатора неограниченно.

Конгресс проводит сессионные заседания с 1 марта по 30 ноября каждого года, но президент может созывать внеочередные сессии для рассмотрения конкретного вопроса или продлевать текущие. Зал заседаний Национального конгресса находится во Дворце конгресса в городе Буэнос-Айрес и на площади Конгресса, которая находится на западном конце Майского проспекта, который ведёт к Майской площади, где расположена Каса-Росада — резиденция президента Аргентины.

Состав 
Современный парламент состоит из двух палат:
 Верхняя палата — Сенат Аргентины
 Нижняя палата — Палата депутатов Аргентины.

См. также 
 Дворец Национального конгресса Аргентины
 Площадь Конгресса

Примечания 

Государственное устройство Аргентины
Политика Аргентины
Аргентина